Área micropolitana de Cambridge podría referirse a:

 Área micropolitana de Cambridge (Maryland)
 Área micropolitana de Cambridge (Ohio)